Il nome Tupac (o Túpac) può riferirsi a diversi personaggi celebri:

Tupac Inca Yupanqui – (1471-1493), fu il decimo Qhapaq Inca (imperatore) del Tahuantinsuyo (l'Impero Inca)
Túpac Amaru – (morto nel 1572), fu l'ultimo leader indigeno del popolo Inca
Túpac Amaru II – (1738-1781), fu il leader di una ribellione contro gli spagnoli nel Perù coloniale
Tupac Katari – (1750-1781), fu il leader di una rivolta degli indigeni aymara nell'Alto Perù (attuale Bolivia)
 Da Tupac Katari prese il nome anche l'Ejército Guerrillero Tupac Katari, un gruppo armato attivo in Bolivia negli anni novanta
Tupac Amaru Shakur – (1971-1996), fu un rapper statunitense che prese il nome da Túpac Amaru II.